MMDA ima više značenja.

 MMDA (lek)
 Račun tržišta novca ()